Магомед Магомедов:
 Магомедов, Магомед Абдуллаевич (1950—2013) — советский и российский чиновник и политик, глава администрации Махачкалы (1992—1998).
 Магомедов, Магомед Алиевич (род. 1975) — генеральный директор РИА «Дагестан» (с 2013).
 
 Магомедов, Магомед Галиевич (род. 1945) — народный артист Дагестана.
 Магомедов, Магомед Гусейнович (род. 1991) — российский тайбоксёр и кикбоксер.
 Магомедов, Магомед Жамалудинович (род. 1991) — российский боец смешанных единоборств.
 Магомедов, Магомед Ибрагимович (род. 1958) — советский борец вольного стиля.
 Магомедов, Магомед Исмаилович (род. 1990) — российский самбист.
 Магомедов, Магомед Курахмаевич (род. 1985) — российский дзюдоист.
 Магомедов, Магомед Курбанович (род. 1982) — российский тайбоксер.
 
 Магомедов, Магомед Магомедрасулович (род. 1994) — российский тхэквондист.
 Магомедов, Магомед Магомед-Султанович (род. 1987) — российский футболист.
 Магомедов, Магомед Мусаевич (1931—2020) — советский и российский тренер по боксу.
 Магомедов, Магомед Рамазанович (род. 2000) — российский тхэквондист.
 Магомедов, Магомед Хадисович (род. 1994) — российский самбист.
 Магомедов, Магомед Шамилович (род. 1997) — российский футболист.
 Магомедов, Магомед Юсупович (род. 1956) — российский политик, министр по физической культуре и спорту Республики Дагестан.
 Магомедов, Магомед-Камиль Магомедович (1936—2002) — советский инженер-физик и политик.
 Магомедов, Магомед-Наби Абдулбариевич (род. 1971) — советский и российский борец вольного стиля.
 Магомедов, Магомед-Нур Гаджиевич (род. 1952) — советский и российский театральный актёр, певец, композитор и педагог.
 Магомедов, Магомед-Расул Дибирович (род. 1953) — российский биолог.
 Магомедов, Магомед-Султан Байболатович (род. 1955) — российский государственный деятель.
 Магомедов, Магомед-Шариф Расулович (род. 1938) — народный артист Дагестана, канатоходец.